

Норт-Адамс — місто, штат Массачусетс
 Норт-Адамс — селище, штат Мічиган